O rety! Psoty Dudusia Wesołka (ang. Jakers! The Adventures of Piggley Winks) – to serial animowany, wieczorynka emitowana w 2003-2007 roku. Opowiada historię o Dudusiu i jego przyjaciołach. Powstały 4 serie tego serialu animowanego,
w TVP1  wyemitowano 3 z nich. Od 4 serii serial zmienił nazwę na Nowe Psoty Dudusia. Jego premiera odbyła się na kanale Polsat JimJam 1 lipca 2013.

Wersja polska

Serie 1-3 
Opracowanie: Telewizja Polska Agencja Filmowa

Reżyseria: Andrzej Bogusz

Dialogi: Katarzyna Precigs, Kaja Sikorska

Dźwięk: Jakub Milencki

Montaż: Zofia Dmoch

Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak

Tekst piosenki: Andrzej Brzeski

Kierownictwo muzyczne: Eugeniusz Majchrzak

Wykonanie piosenki: Janusz Radek

Wystąpili:
Henryk Talar – Dziadek – dorosły Duduś Wesołek
Artur Kaczmarski – Duduś
Krzysztof Strużycki – Ferdek
Agnieszka Kunikowska – Tasia
Anna Apostolakis – Mela
Grzegorz Wons – Baran Kędzior
Janusz Bukowski – Tata Dudusia
Wojciech Machnicki – Tata Dudusia (po śmierci Janusza Bukowskiego)
Dariusz Odija – Tata Ferdka
Józef Mika – Hektor
Hanna Kinder-Kiss – Mikuś
Krzysztof Szczerbiński – Zyzio
Iwona Rulewicz – 
Hela,
koleżanka Mili
Brygida Turowska – Mila
Wojciech Paszkowski – Nauczyciel
Joanna Domańska
Dorota Maciejewska
Zbigniew Borek
Krzysztof Swoboda
Jerzy Złotnicki
Dariusz Błażejewski
Ewa Wawrzoń
Elżbieta Słoboda
Ireneusz Machnicki
Joanna Jeżewska
Patryk Tatar
Łukasz Matecki
Cezary Kwieciński
Waldemar Czyszak
Wojciech Dąbrowski
Stanisław Brudny
Joanna Pęczek
Krzysztof Tyniec

i inni

Seria 4 (wersja telewizyjna) 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Eurocom

Dialogi i reżyseria: Wojciech Szymański

Dźwięk i montaż: Sławomir Karolak

Kierownictwo produkcji: Olga Lisowska

Udział wzięli:
 Agnieszka Kunikowska,
 Hanna Kinder-Kiss,
 Brygida Turowska-Szymczak,
 Anna Gajewska,
 Małgorzata Szymańska,
 Mirosława Krajewska,
 Grzegorz Drojewski,
 Stefan Knothe,
 Artur Pontek,
 Wojciech Machnicki,
 Krzysztof Szczerbiński,
 Józef Mika,
 Grzegorz Wons,
 Dariusz Odija,
 Adam Bauman,
 Wojciech Paszkowski,
 Janusz Zadura
i inni

Seria 4 (wersja na DVD) Nowe psoty Dudusia Wesołka 
Wersja polska dla TIM Film Studio: DubbFilm

Reżyseria: Dobrosława Bałazy

Dialogi: Aleksandra Rojewska

Dźwięk i montaż: Renata Gontarz

Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak

Tekst piosenki: Andrzej Brzeski

Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak

Wystąpili:
 Lucyna Malec,
 Anna Apostolakis,
 Agnieszka Kunikowska,
 Stanisław Brudny,
 Beata Wyrąbkiewicz,
 Joanna Pach,
 Agnieszka Mrozińska,
 Wojciech Machnicki
i inni 

Śpiewał: Janusz Radek

Lektor: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona oficjalna 
  

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy telewizji PBS
Seriale telewizyjne Crest Animation Studios